Rokytne může být:

 Rokytne (Bilocerkevský rajón) – sídlo městského typu v Bilocerkevském rajónu v Kyjevské oblasti na Ukrajině
 Rokytne (Sarenský rajón) – sídlo městského typu v Sarenském rajónu v Rovenské oblasti na Ukrajině